Ян Де Йонг — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Де Йонг, Ян (1912) (1912—1992) — нидерландский футболист.
 Де Йонг, Ян (1963) (род. 1963) — нидерландский футболист и тренер.